St. Blasien steht für:
 St. Blasien, Stadt im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Kloster St. Blasien (Schwarzwald), Kloster in St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Sankt Blasien (Gemeinde Adlwang), Ort in Adlwang, Österreich

Siehe auch:
 Blasiuskirche
 Sankt Blasen
 Blasius